La maison au 30 rue Philibert-Laguiche est une habitation située rue Philibert-Laguiche à Mâcon, dans le département français de Saône-et-Loire.

Histoire 

Elle est inscrite aux monuments historiques depuis le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Mâcon
 Liste des monuments historiques de Saône-et-Loire

Liens externes 

Monument historique inscrit en 1929
Monument historique à Mâcon
Maison monument historique (France)